Ashmunella auriculata är en snäckart som beskrevs av Vagvolgyi 1974. Ashmunella auriculata ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
auriculata